Fawcett kan som auktorsförkortning betyda:

 J. Malcolm Fawcett
 William Fawcett

Robotskapade auktorsförkortningar